HNF est un sigle qui peut signifier :
 hyperplasie nodulaire focale, une tumeur hépatique bénigne ;
 héparine non fractionnée, un médicament anticoagulant.